Další volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou nejpozději v roce 2025, jak ukládá příslušný článek ústavy. Předvolební průzkumy voličských preferencí provádí a zveřejňují především agentury jako je Kantar, Median, STEM.

Volební preference 
Hodnoty v buňkách jsou podíly voličů (v %), kteří by (dle kritérií průzkumné agentury) stranu nebo hnutí volili. Pokud průzkum zahrnoval jenom nebo zároveň scénář společné kandidatury několika stran či hnutí, je to v tabulce zaznačeno k příslušnému sběru dat sloučením buněk nebo navíc i druhým řádkem pro průzkum.

Tučně jsou zvýrazněny hodnoty u té strany nebo hnutí, kterému by dalo hlas nejvíce voličů v daném průzkumu, kurzivou ty hodnoty u stran a hnutí, která by nesplnila kritérium pro přidělení mandátů.

Odkazy

Reference

Související články 

 Předvolební průzkumy k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021
 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2025

Externí odkazy 

 Median – průzkumy veřejného mínění (volby, politika)
 Trendy Česka – průzkumy agentury Kantar pro Českou televizi

Předvolební průzkumy k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky